Горну́век () — наименование населённых пунктов в Польше.

 Горнувек — село в Липновском повяте Куявско-Поморского воеводства;
 Горнувек — село в Западно-Варшавском повяте Мазовецкого воеводства;